Türkenstein steht für:
 Türkenstein (Geschoss), Mörsergeschoss in Wien
 Türkenstein, La Pierre Turquaise, Megalith in Frankreich
 Türkenstein, Törökkő, Stadtviertel in Budapest

Siehe auch:
 Türkstein